Roland poate avea următoarele semnificații:

 „Roland”, statuia simbolică a unui cavaler cu spada trasă afară, întâlnită în Europa Centrală (în special în Germania), Croația, Letonia, Brazilia, SUA; simbolizează obținerea statutului de oraș.
 Cântecul lui Roland - poem epic francez important din sec. al XII-lea
 Roland Impex, companie de panificație
 Turneul de tenis de la Roland Garros, Paris, Franța

Prenmele următoarelor persoane
 Roland Agalliu
 Roland Barthes
 Roland Bonaparte
 Roland Borșa - voievod al Transilvaniei
 Roland Boyes
 Roland Gewalt
 Roland Gunesch
 Roland Joffé
 Roland Kirsch
 Roland Lohkamp
 Roland Nilsson
 Roland Ratzenberger
 Roland Topor
 Roland Michel Tremblay